Пуза́кино — деревня в Опочецком районе Псковской области. Входит в состав Болгатовской волости 

Расположена, в 27 км к северо-востоку от центра города Опочка и в 2 км к юго-востоку от деревни Болгатово.

Население 
Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 32 человека, на 2011 год — 21 человек.

Известные уроженцы 
 Зайцев, Василий Михайлович (1910—1941) — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района